Osoby o tym nazwisku:
 Andżelika Piechowiak – polska aktorka
 Grzegorz Piechowiak – polski polityk
 Marek Piechowiak – polski filozof
 Patrycja Piechowiak – polska sztangistka